

Geografia 
Australia
 New England – regione del Nuovo Galles del Sud tra il Liverpool Range e il confine con il Queensland. Fa parte della Grande Catena Divisoria

Regno Unito
 New England – sobborgo di Peterborough, Inghilterra
 Isola New England – isola disabitata al largo dell'Essex, Inghilterra

Stati Uniti d'America
 Nuova Inghilterra – regione che si affaccia sull'Oceano Atlantico ed è formata da sei stati: Maine, New Hampshire, Massachusetts, Vermont, Connecticut e Rhode Island
 New England – città della Dakota del Nord

Musica
New England – gruppo musicale statunitense
New England – album dei Wishbone Ash
New England – album dei New England

Sport 
 New England Patriots – squadra di football americano 
 New England Revolution – squadra di calcio